Schichtenlehre 

in der Philosophie Lehre der Seinsschichten entsprechend den Seinskategorien, Schichtenlehre (Philosophie)
in der Psychologie/Psychiatrie steht für verallgemeinernde Aussagen zur Charakterlehre / Nosologie:
Schichtenlehre (Psychoanalyse), in der Psychoanalyse: 1. und 2. topisches Modell Freuds 
Schichtenlehre (Jaspers), Krankheitssystematik nach Jaspers gemäß zunehmendem Schweregrad
Schichtenlehre (Psychologie), nach unterschiedlichen Autoren seit der Antike